

Sigle 
 Posizione finanziaria netta

Codici 
 PFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bay County, Panama City (Florida), Stati Uniti